Le Stade municipal de Mahina, également connu sous le nom de Complexe Sportif de la commune de Mahina, est un stade omnisports tahitien (servant principalement pour le football et le rugby à XV) situé dans la commune de Mahina, sur l'île de Tahiti en Polynésie française.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1964, sert d'enceinte à domicile aux équipes de football de l'Association sportive Vénus et de l'Association Sportive Olympique de Mahina.

Histoire 

Les travaux du stade débutent en 1945 pour s'achever définitivement en 1964.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1964
Stade multifonction en France
Stade de football en Polynésie française
Stade de rugby à XV en Polynésie française
Salle de boxe en France
Dojo en France
Stade portant le nom d'une ville
Sport à Tahiti